Джон Ка́ртер Хе́нсли II (, род. 29 августа 1977) — американский актёр.

Учился в Колледж Форт-Льюис в Дуранго, в штате Колорадо. До начала актерской карьеры Джон работал на ранчо в штате Вайоминг.

Карьера 
Дебютировал на телеэкране в сериальной комедии «Незнакомцы с конфеткой» (1999 г.) в роли студента. Затем играл в сериалах HBO Клан Сопрано (2000 г.), ABC Madigan Men (2000 г.), Клинок ведьм (2001—2002 г.) и CBS C.S.I.: Место преступления.

Популярность принесла ему роль студента Мэтта Макнамары, сына доктора Шона Макнамары (Дилан Уолш) и Джулии Макнамары (Джоэли Ричардсон) в сериале Части тела, выходящего с 2003 года.

Он также игрок в покер в Мировом туре покера.

Частичная фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактёры США